Дивисион дел Норте има више значења:

 Дивисион дел Норте (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Дивисион дел Норте, Ел Солито (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Дивисион дел Норте, Ла Лагуна и Сан Висенте (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дивисион дел Норте (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дивисион дел Норте (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дивисион дел Норте (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дивисион дел Норте, Лос Ремедиос (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Дивисион дел Норте (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Дивисион дел Норте, Лос Лобос (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Дивисион дел Норте (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Дивисион дел Норте, Крусеро де Каталинас (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Дивисион дел Норте (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Дивисион дел Норте (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дивисион дел Норте (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дивисион дел Норте, Лагуна Сека (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дивисион дел Норте, Санта Роса (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику